Анастасия Слуцкая:

 Анастасия Слуцкая (конец XV века — 1-я половина XVI века) — дочь Ивана Юрьевича, князя мстиславского, в замужестве — княгиня Слуцкая.
 Анастасия Слуцкая — драма, исторический художественный фильм 2003 года киностудии «Беларусьфильм».